Le nom de Boussel est porté par plusieurs personnalités :

 
 Pierre Boussel, journaliste et écrivain français.
 Pierre Boussel (1920-2008), homme politique français, appartenant au mouvement trotskiste.

Homonymie de patronyme